Il doppio del torneo di tennis Oberstaufen Cup 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Johan Anderson e Lars-Anders Wahlgren che hanno battuto in finale Filip Dewulf e Tom Vanhoudt 2-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Tomas Nydahl /  Tomáš Anzari (primo turno)
 Vladimir Gabričidze /  Dmitrij Poljakov (semifinali)

 Dirk Dier /  David Prinosil (semifinali)
 Johan Anderson /  Lars-Anders Wahlgren (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Oberstaufen Cup 1992